Группа B Кубка африканских наций 2013 является частью группового этапа Кубка африканских наций 2013 и прошёл с 20 по 28 января. Она состоит из сборных Ганы, Мали, Нигера и ДР Конго. Матчи группы прошли в Порт-Элизабет и Дурбане.

Таблица 

{| class=wikitable style="font-size: 95%; text-align: center"
|-
! style="width:200px;"|Команда
!width="25" title="Игры"|И
!width="25" title="Выиграно"|В
!width="25" title="Сыграно вничью"|Н
!width="25" title="Проиграно"|П
!width="50" title="Забитые и пропущенные"|М
!width="25" title="Разница мячей"|±
!width="25" title="Очки"|О
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
| 3 || 2 || 1 || 0 || 6 — 2 || +4 || 7 
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
| 3 || 1 || 1 || 1 || 2 — 2 || 0 || 4 
|-
|align=left| 
| 3 || 0 || 3 || 0 || 3 — 3 || 0 || 3 
|-
|align=left| 
| 3 || 0 || 1 || 2 || 0 — 4 || -4 || 1 
|}

Начало всех матчей дано по Стандартному южноафриканскому времени (UTC+2)

Гана − ДР Конго

Мали − Нигер

Гана − Мали

Нигер − ДР Конго

Нигер − Гана

ДР Конго − Мали

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Кубок африканских наций 2013